Салон красоты — заведение, занимающееся косметическим обслуживанием мужчин и женщин.
 «Салон красоты» — советский фильм 1985 года (реж. А. В. Панкратов-Чёрный).
 «Салон красоты» — американский фильм 2005 года.
 «Салон красоты» — российский телесериал 2000 года.
 «Салон красоты» — российский глянцевый журнал о профессиональной косметологии. Издается с 2000 года.